La World Skate Europa Cup, també coneguda com a WS Eurocopa, i coneguda anteriorment com a Copa de la CERS és una competició europea d'hoquei sobre patins, creada la temporada 1980-81. De caràcter anual, està organitzada per la World Skate Europe Rink Hockey. Fins a la remodelació de les competicions internacionals europees l'any 1997, quan es van fusionar la Copa i Recopa d'Europa, estava considerada com la tercera de més importància. A partir d'aquesta temporada, va anomenar-se Copa de la CERS, essent la segona competició europea. Fins a la temporada 2006-07, els participants disputaven una fase final en sistema d'eliminatòries a doble partit que decidia el campió del torneig. A partir de la temporada 2007-08 s'introdueix el sistema de final a quatre en una única seu neutral.

L'OC Barcelos, l'Hockey Novara, l'HC Liceo i el Club Esportiu Lleida Llista Blava són els dominadors de la competició amb tres triomfs cadascun. Per altra banda, els clubs catalans són els que han guanyat la competició en més ocasions (15), destacant entre d'altres el Club Esportiu Noia, Reus Deportiu amb dos títols respectivament.

Historial

Palmarès

Referències

Enllaços externs 
 WS Europe Cup